Monika Kowalska puede referirse a:

 Monika Kowalska  (n. 1976), deportista polaca que compitió en lucha libre.
 Monika Kowalska (n. 1982), actriz de cine y televisión polaca pero que ha desarrollado toda su carrera en España.
